Karmel kan avse

 Karmel – den tyska benämningen på en by Kaarma i Kaarma kommun, Estland, se Kaarma, Kaarma kommun
 Karmel (tidskrift) – en tidskrift
 Den barmhärtiga kärlekens Karmel – ett katolskt kloster inom katolska kyrkan i Sverige, i Rydebäck i Landskrona kommun 
 Karmelitorden – en katolsk mendikantorden
 Karmelitsystrarna – en fransk opera i tre akter med musik av Francis Poulenc

Se även
 Karmelberget (olika betydelser)
Carmel